Guaraní (volk), een volk in Paraguay en aangrenzende gebieden in Bolivia, Argentinië en Brazilië
Guaraní (taal), een taal gesproken in Paraguay en aangrenzende gebieden in Argentinië, Bolivia en Brazilië
Paraguayaanse Guarani, de valuta van Paraguay
Guaraní (departement), een departement van Argentinië
Guarani (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse staat Minas Gerais
Guarani-Kaiowà, een indiaanse stam in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul
Guarani d'Oeste, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
Guarani das Missões, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
Guarani de Goiás, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
Guarani FC, een voetbalclub in Brazilië
Club Guaraní, een voetbalclub in Paraguay